

Littérature 
 Kill Me, Kiss Me, un manhwa de Lee Young-yoo en 5 volumes (début des années 2000) ;
 Kill Me Baby, un yonkoma (manga de quatre cases, équivalent du comic strip) de Kazuho (depuis 2008-toujours en cours de publication) dans le magazine Manga Time Kirara Carat et édité par Houbunsha.

Musique 
 Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, chanson de U2 de 1995 ;

Voir aussi